BVC peut faire référence à :
 , le club de football de Cloppenburg in Basse-Saxe ;
 .
 Bolsa de Valores de Caracas (en français, Bourse de Caracas), la bourse du Venezuela ;
 Bourse de valeurs de Colombie (Bolsa de Valores de Colombia), la bourse de Colombie ;
 Bourse des valeurs de Casablanca (), la bourse du Maroc ;
 Bushveldt Carbineers, (en français, carabiniers Bushveldt), un régiment d'infanterie montée de l'armée britannique créé lors de la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud ;